A Manchester City az 1957–1958-as szezonban a bajnokságban az 5. helyen végzett. Az FA-kupában az első mérkőzésén súlyos vereséget szenvedett a West Bromwichtól és kiesett. Érdekesség, hogy a bajnokságban a Manchester City mérkőzésein esett a legtöbb gól, a 42 mérkőzésen összesen 204.

First Divison

Tabella

Forrás

FA-kupa
Harmadik kör

|}

Források

1957 a labdarúgásban
1958 a labdarúgásban
A Manchester City FC szezonjai